Фе́дченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Федченко Борис Олексійович (1872—1947) — ботанік-систематик, гляціолог, мандрівник.
 Федченко Василь Харлампійович (1907—1979) — український скульптор.
 Федченко Венедикт Михайлович (1894—1927) — військовий льотчик.
 Федченко Віталій Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Федченко Володимир Миколайович (1973—2020) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федченко Володимир Петрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федченко Дмитро Дмитрович (1868—1914) — генерал-майор, учасник російсько-японської війни.
 Федченко Микола Юхимович (1885-?) — підполковник Армії УНР.
 Федченко Михайло Павлович (1869-?) — український громадський діяч.
 Федченко Олексій Павлович (1844—1873) — російський природознавець і мандрівник.
 Федченко Ольга Олександрівна (1845—1921) — російський ботанік, член-кореспондент Петербурзької академії наук з 1906 року, член-кореспондент Російської академії наук (1917).
 Федченко Павло Максимович (1920—2002) — український літературознавець.
 Федченко Сергій Васильович — підполковник поліції, лицар ордена Данила Галицького.
 Федченко Феодосій Михайлович (1911—1989) — український фізик-експериментатор, винахідник.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко